Scholochowo () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
Scholochowo (Iwanowo) in der Oblast Iwananow
 in der Oblast Kaliningrad:
Scholochowo (Kaliningrad, Nesterow) im Rajon Nesterow (Willkinnen, 1938–1946 Willdorf, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)
Scholochowo (Kaliningrad, Polessk) im Rajon Polessk (Schelecken, 1938–1946 Schlicken, Kreis Labiau/Ostpreußen)
 Scholochowo (Moskau) in der Oblast Moskau
 Scholochowo (Nowgorod) in der Oblast Naowgorod
Scholochowo (Twer) in der Oblast Twer
 in der Oblast Wologda:
 Scholochowo (Wologda) im Rajon Wologda
 Scholochowo (Wologda, Tschagoda) im Rajon Tschagoda
 Scholochowo (Wologda, Ust-Kubinski) im Rajon Ust-Kubinski

ru:Шолохово